Sergejs Povečerovskis (tudi Sergej Povečerovski; Olenegorsk, Murmanska oblast), latvijski hokejist, * 24. april 1960, Latvija

Povečerovskis je v sovjetski ligi igral za kluba Dinamo Riga in Sverdlovsk Avtomobilist. V sezoni 1991/92 je v slovenski ligi igral za HK Jesenice in s klubom osvojil naslov državnega prvaka. V slovenski ligi je ponovno igral v sezoni 1993/94 za HK Celje, ko je bil s 37-imi goli in 32-imi podajami šesti strelec lige, klub pa je zasedel tretje mesto. V preostanku igralske kariere je igral v latvijski ligi za klube HK NIK's Brih Riga, Riga Alianse, HK Riga 2000, Vilki Riga in HK Ozolnieki.

Pregled kariere (nepopoln) 

|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 47
| 20
| 11
| 31
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
| 31
| 30
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK NIK's Brih Riga
| Latvijska liga
| 92/93
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
| 38
| 31
| 69
|
|
|
|
| 7
| 11
| 18
|
|
|-
| HK NIK's Brih Riga
| Latvijska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Riga Alianse
| Latvijska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 9
| 12
|
|
|-
| HK Lido Nafta Riga
| Latvijska liga
| 96/97
|
| 18
| 17
| 22
| 39
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Lido Nafta Riga
| Latvijska liga
| 97/98
|
|
| 24
| 39
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Lido Nafta Riga
| Latvijska liga
| 98/99
|
|
| 24
| 45
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Lido Nafta Riga
| Latvijska liga
| 99/00
|
| 14
| 11
| 17
| 28
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Lido Nafta Riga
| Latvijska liga
| 00/01
|
| 23
| 19
| 30
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Riga 2000
| Vzhodnoevropska liga
| 00/01
|
| 7
| 0
| 6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Riga 2000
| Vzhodnoevropska liga
| 01/02
|
| 22
| 3
| 9
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Riga 2000
| Latvijska liga
| 01/02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vilki Riga
| Latvijska liga
| 01/02
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|
| 2
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Vilki Riga
| Latvijska liga
| 02/03
|
|
| 6
| 19
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vilki Riga
| Latvijska liga
| 03/04
|
| 22
| 14
| 26
| 40
|
| 53
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| Vilki Riga
| Latvijska liga
| 04/05
|
| 27
| 19
| 34
| 53
|
| 49
|
| 9
| 6
| 11
| 17
|
| 2
|-
| Vilki Riga
| Latvijska liga
| 05/06
|
|
| 8
| 14
| 22
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Ozolnicki
| Latvijska liga
| 08/09
|
| 27
| 11
| 23
| 34
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Ozolnicki
| Latvijska liga
| 09/10
|
| 16
| 4
| 8
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Ozolnicki
| Latvijska liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 7
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 247
| bgcolor="#7FFF00" | 256
| bgcolor="#7FFF00" | 375
| bgcolor="#7FFF00" | 631
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 232
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Latvijski hokejisti
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti Sverdlovsk Avtomobilist
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK NIK's Brih Riga
Hokejisti HK Celje
Hokejisti Riga Alianse
Hokejisti HK Riga 2000
Hokejisti Vilki Riga
Hokejisti HK Ozolnieki
Hokejisti Dinamo Harkov